Anna Smirnova bezeichnet:

 Anna Olegowna Smirnowa (1981), russische Opernsängerin
 Anna Smirnova (Rennrodlerin), kasachische Rennrodlerin